Poolster : een ster die vlak bij de noordelijke hemelpool staat en soms wordt aangeduid als de Noordster
 VV Noordster : een voetbalclub uit Oude Pekela
 RCN de Noordster : een recreatiecentrum in de buurt van Dwingeloo